Вячесла́в Петро́в:
 Петров, Вячеслав Анатольевич (род. 1969) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Петров, Вячеслав Васильевич (род. 1940) — советский и украинский учёный в области оптоэлектронного материаловедения.
 Петров, Вячеслав Вячеславович (1912—2003) — советский учёный-кибернетик.
 Петров, Вячеслав Николаевич (1922—1992) — Герой Советского Союза.